

Населені пункти 
 Кохоку (江北町) — містечко в Японії, у префектурі Саґа.
 Кохоку (湖北町) — містечко в Японії, у префектурі Сіґа.
 Кохоку — район міста Йокогами, Японія.